Села:
 Дружбівка — Житомирська область, Коростенський район
 Дружбівка — Херсонська область, Іванівський район